Ва́льбер Робе́рто Уэ́рта Хе́рес (; родился  в Мелипилье, Чили) — чилийский футболист, защитник клуба «Уачипато» и сборной Чили.

Клубная карьера 
Уэрта — воспитанник клуба «Универсидад де Чили». Он был переведён в основной состав в 2012 году тренером Хорхе Сампаоли. Его дебют в чемпионате Чили состоялся 6 мая 2012 года в важном матче Апертуры против «Универсидад де Консепсьон».

Международная карьера 
В начале 2013 года Мора в составе молодёжной сборной Чили принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Боливии, Эквадора, Уругвая, Перу, а также дважды Колумбии и Парагвая.

Летом того же года Мора принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он сыграл в матчах против сборных Египта, Ирака и Ганы.

Титулы 
  Чемпион Чили (1): Ап. 2012
  Обладатель Кубка Чили (2): 2012/13, 2016

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Вальбера Уэрты на Fichajes.com

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Гранада B»
Игроки ФК «Уачипато»
Игроки ФК «Коло-Коло»